Mühlpfordt ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Mühlpfordt (1921–2017), deutscher Historiker und Slawist 
 Herbert Meinhard Mühlpfordt (1893–1982), deutscher Arzt, Kulturhistoriker und Schriftsteller
 Wolfgang Werther Mühlpfordt (1575–1623), deutscher Rechtswissenschaftler